Barclay kan som auktorsförkortning betyda:

 Arthur S. Barclay
 Maxwell V.L. Barclay

Robotskapade auktorsförkortningar